El Chupacabra (album)
 Chupacabra